Kupffer:
 Adolph Theodor Kupffer
 Karl Wilhelm von Kupffer

 Kupffercell

Tyska efternamn